Hietanen est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1963), artiste finlandaise
Janne Hietanen (né en 1978), joueur finlandais de football
Juha Hietanen (né en 1955), joueur finlandais de hockey sur glace
Juuso Hietanen (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1984), musicien et acteur finlandais
Matti Hietanen (né en 1983), joueur finlandais de volley-ball
Miika Hietanen (né en 1968), coureur cycliste finlandais
Mikko Hietanen (né en 1991), athlète finlandais en marathon
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
Vilho Hietanen (1916-1990), pilote de rallye finlandais
Yrjö Hietanen (1927-2011), kayakiste finlandais

Toponyme

Port d'Hietanen, port de Kotka sur le golfe de Finlande

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois